Тисли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  — американский музыкант.
  (1948—2016) — американский барабанщик.
 Тисли, Никки (род. 1979) — американская профессиональная баскетболистка.